Philip Morris peut désigner : 
 Philip Morris, mieux connu sous son nom de scène Phil Morris (1959-), acteur américain ;
 Philip Morris (1835-1873), cigarettier britannique, créateur de Philip Morris Companies ;
 Phillip Quinn Morris (1954-), écrivain américain.

Titres 

 I Love You Phillip Morris: A True Story of Life, Love, and Prison Breaks, roman de Steve McVicker ;
 I Love You Phillip Morris, film américain  coréalisé par Glenn Ficarra et John Requa, sorti en 2010, adapté du roman précédent.

Économie 
 Philip Morris Companies Inc., holding financier, devenu le groupe Altria en 2003
 Philip Morris International (PMI), premier cigarettier à capitaux privés au monde, détenu par Altria jusqu'en 2008 (à l'issue d'une scission, PMI cotée sur la Bourse de New York)
  (PMUSA), premier cigarettier américain, entièrement détenu par Altria
 Philip Morris, marque commerciale de cigarette blonde fabriquée par les deux entreprises ci-dessus aux termes d'un accord de partage de licence